Бирючи́на обыкнове́нная () — вид кустарников из рода Бирючина семейства .

Распространение и среда обитания 
В природе встречается на юге Западной, Центральной Европы (на территории бывшего СССР на Украине, в северной Молдавии, в горном Крыму и на Кавказе), в Средиземноморье, в том числе в Северной Африке, на северо-западе Ирана, Малой Азии.

Обитает в тёплых лиственных лесах, дубово-грабовых рощах, а также в пойменных лесах в сопровождении вязовых. Теневыносливый ксеро-мезофит.

Ботаническое описание 

Листопадный кустарник или невысокое деревце высотой до 5 метров.

Листья супротивные, простые, копьевидные, кожистые, сверху тёмно-зелёные, снизу более светлые, заострённые.

Цветки белые, ароматные, собраны в черешчатые метельчатые соцветия. Цветение в июне — июле.

Плоды округлой формы, представляют собой блестящую круглую ягоду. Для людей ядовиты.

Использование 
Широко используется в качестве живых изгородей, так как легко переносит стрижку и формирование кроны.

Примечания

Литература 
 
 

Маслиновые
Ядовитые растения
Флора Евразии
Флора Северной Африки